1978 Голяма награда на Германия е 26-о за Голямата награда на Германия и единадесети кръг от сезон 1978 във Формула 1, провежда се на 30 юли 1978 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Германия